Merman pode se referir a:
Tritão
Ethel Merman
5456 Merman, um asteróide
Merman, um álbum musical da Emiliana Torrini

Desambiguação